Rupert of Hentzau – personaggio

Cinema 
 Rupert of Hentzau – film del 1915 diretto da George Loane Tucker
 Roberto di Hentzau (Rupert of Hentzau) – film del 1923 diretto da Victor Heerman

Letteratura 
 Rupert of Hentzau – romanzo di Anthony Hope